Сезон 2008-09 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 16-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге поспіль стала Славія (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Тепліце взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Чехії з футболу 2008—2009.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2008-2009
Чехія
Чехія